Oktyabrszkiji járás, járás Oroszországban, a Permi határterületen
 Oktyabrszkiji járás, járás Oroszországban, a Volgográdi területen

Lásd még:
 Oktyabrszkij
 Oktyabrszkij járás